Martin Melin kan syfta på:

Martin Melin (polis) – en polis och dokusåpadeltagare
Martin Melin (författare) – en författare, skribent och populärlingvist